Der Begriff Hardline (dt.: ‚harte Linie‘) bezeichnet:
 die Einstellung eines Hardliners
 Hardline (Band), eine Hard-Rock-Band
 Hardline (Computerspiel), ein Computerspiel
 Hardline (Subkultur), einen radikalen Teil der Straight-Edge-Bewegung